Noth ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Noth im Département Creuse

Noth ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Noth (1937–1999), deutscher Islamwissenschaftler
 Chris Noth (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Erke Noth (1939–2007), deutsche Politikerin (FDP)
 Ernst Erich Noth (1909–1983), deutsch-US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Gottfried Noth (1905–1971), lutherischer Theologe und von 1953 bis 1971 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
 Herbert Noth (1907–1967), deutscher Architekt
 Isabelle Noth (* 1967), Schweizer evangelische Theologin
 Martin Noth (1902–1968), deutscher protestantischer Theologe (Alttestamentler) und Kommentator des Pentateuch
 Stephan Noth (1943–2014), deutscher Theologe und Lehrer
 Volker Noth (* 1941), deutscher Grafikdesigner und Plakatmaler
 Werner Noth (1921–?), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Nöth
 Not
 Noot